Buger steht für:

 Búger, eine Stadt auf Mallorca

 Stephan Buger (1877–1951), Bürgermeister von St. Pölten